Candlemass — восьмой студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Mappe Björkman — Guitars (rhythm)
 Lars «Lasse» Johansson — Guitars (lead)
 Leif Edling — Bass, Lyrics
 Jan Lindh — Drums
 Messiah Marcolin — Vocals

Приглашённые музыканты 
 Carl Westholm — Keyboards

Прочие 
 Uffe Larsson — Vocal overdubs
 Anders Ringman — Vocal overdubs
 Uffe Magnusson — Photography
 Pontus Norgren — Producer, Mixing
 Niklas Flyckt — Mixing
 Tomas Arfert — Artwork, Cover art
 Claes Persson — Mastering

Примечания 

Альбомы Candlemass
Альбомы Nuclear Blast Records